Deux navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Usugumo :
 le Usugumo, un destroyer de classe Murakumo lancé en 1900 et sabordé en 1925 ;
 le Usugumo, un destroyer de classe Fubuki lancé en 1927 et coulé en 1944.

Usugumo